est le titre original de plusieurs films dont :

 , film américain de Scott Darling sorti en 1923;
 , titre original de Que le meilleur l'emporte, film américain de Franklin Schaffner sorti en 1964;
 , titre anglais de Le Témoin du marié (Il testimone dello sposo), film italien de Pupi Avati sorti en 1997;
 , titre original de Le Mariage de l'année, film américain de Malcolm D. Lee sorti en 1999;
 , titre original de Le Témoin du marié, film britannique de Stefan Schwartz sorti en 2005.